

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Nowa Górka – część wsi Topola w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gm. Skalbmierz
 Nowa Górka – wieś  w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gm. Pobiedziska
 Nowa Górka – część wsi Borki w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gm. Słupca

Zobacz też 
 Górka
 Stara Górka